Александр Иванович Шошин (, Левашино, Спасская волость Рыбинского уезда Ярославской губернии — ) — российский шашист (русские шашки), шашечный и , журналист и беллетрист. Двукратный призёр Всероссийских шашечных турниров, победитель задачных конкурсов «Шахматного обозрения» и «Нивы», основатель новой школы шашечной задачи. Сотрудник ряда шашечных изданий, а также журналов «Стрекоза» и «Зритель».

Игровая карьера

Начало карьеры 
Александр Шошин родился в 1878 году в деревне Левашино (Рыбинский уезд Ярославской губернии) в крестьянской семье. В детстве перебрался с семьёй в Санкт-Петербург, где его отец открыл лавку по торговле свечами и керосином. Регулярного образования Александр не получил и занимался самообразованием. Шашки в семье Шошиных были любимым досугом, ими увлекались и отец Александра, и братья Алексей, Василий и Константин (в дальнейшем активный сотрудник журнала «Шашки»). Александр начал играть с раннего детства под влиянием старшего брата Василия, но пока он не подрос, тот оставался сильнейшим игроком в семье. Василий же первым проявил себя и за пределами семейных шашечных сражений, выиграв в 1890 году матч по переписке из шести партий против московского мастера Павла Боброва, а затем выиграл турнир по переписке, организованный в 1891 году журналом «Шашечница». Эти успехи брата подстегнули интерес 14-летнего Саши к шашкам.

В первое время Александр проявлял себя в основном в составлении и решении шашечных задач (см. Шашечная и шахматная композиция), но уровень его практической игры тоже быстро рос. Когда к 1895 году силы Алекандра и Василия сравнялись, учителем Шошина-младшего стал один из лучших петербуржских шашистов Василий Филиппов, но вскоре Александр одолел в матче и его. В 1897 году журнал «Шашки» писал, что в Санкт-Петербурге у Александра Шошина не осталось равных соперников: в самом деле, в двух турнирах петербуржских любителей он закончил дистанцию со стопроцентным результатом, набрав соответственно 12 из 12 и 10 из 10 возможных очков. К этому времени на его счету была уже и победа со счётом +2=2 в матче по переписке против епифанца Аркадия Оводова, особенно сильного именно в состязаниях этого рода (позднее тот станет победителем 1-го Всероссийского первенства по переписке), а вскоре после этого он уверенно выиграл очный матч у прибывшего в столицу курянина Холодова.

Участие во Всероссийских чемпионатах 
Летом 1898 года Шошин приглашён принять участие в III Всероссийском чемпионате в Москве. В турнире участвовали 12 шашистов, включая всех сильнейших игроков России, за исключением победителя предыдущего чемпионата Сергея Воронцова, и по ходу соревнования молодой петербургский мастер близко сошёлся с маститыми коллегами. Пытался он познакомиться и с Воронцовым, даже съездил к тому домой, но играть с ним чемпион отказался категорически.

В программу соревнований входили круговой турнир (состоявший из мини-матчей по четыре партии между каждой парой участников), а также — по договорённости — матчи между отдельными участниками. Общая длительность составляла 10 дней, при этом расписание партий не регламентировалось никак, так что, например, за один день 5 июля Шошину довелось сыграть 15 турнирных партий (набрав в них 10 очков), а в предыдущий и следующий дни по 11. Хотя в целом в турнире доминировали московские шашисты, Шошин в итоге разделил 2-3 места с Аркадием Оводовым, уступив только Фёдору Каулену. В его мини-матче с будущим чемпионом Кауленом в рамках турнира была зафиксирована ничья, +1=2-1, а в параллельном матче до трёх побед он взял верх, проиграв только одну партию при пяти ничьих. Вот как протекала концовка заключительной девятой партии матча:

После этого Шошин провёл вторую дамку, но Каулен сопротивлялся до 56-го хода, прежде чем признал поражение. Помимо Каулена, в турнире Шошин сыграл вничью только с Оводовым и Николаем Кукуевым, победив всех остальных.

В 1901 году Александр Шошин попал в число приглашённых на IV Всероссийский шашечный турнир. К объявленной дате начала турнира собрались только семеро из приглашённых, окончательное число участников оставалось гадательным, и поэтому график игр был свободным — неизвестно было даже, по сколько партий участникам предстоит сыграть друг с другом (если общее число игроков превысило бы десять, то каждая пара должна была сыграть между собой по две партии, если нет — то четыре). Уже на второй день турнира Шошин встретился в мини-матче из двух партий с Оводовым, с которым на предыдущем чемпионате разделил «серебро». Вторая партия с Оводовым, в которой петербуржец играл чёрными, продолжалась всего восемь ходов, и по её окончании Шошин сочинил от имени поверженного соперника стихотворное описание происходившего на доске.

Доигрывать в реальной партии оставалось недолго: 5. … gf4! 6.e: c5 cb6 7.d: f6 b: d4 8.c: e5 a: c7×. В тот же день Шошин обыграл в мини-матче и действующего чемпиона Каулена, также со счётом 1½:½, и к вечеру второго дня турнира уверенно лидировал. Поэтому 3 июля он посвятил себя полностью отдельному матчу с Кауленом до трёх побед, который окончился со счётом +3=7-1 в пользу игрока из Санкт-Петербурга. Напряжение матча с чемпионом, однако, заставило Шошина слабее обычного сыграть в турнирных партиях, и в итоге он дважды сыграл вничью с уступавшим ему по классу Александром Харьяновым, а Михаилу Иванову и вовсе проиграл, имея в партии преимущество. В тот момент, однако, его преимущество в таблице было столь велико, что эти неудачи не вызвали опасений.

Но на следующий день, когда бо́льшая часть партий между остальными участниками уже была сыграна, распорядителю турнира П. Н. Бодянскому удалось уговорить принять в нём участие победителя первых двух Всероссийских чемпионатов, Сергея Воронцова. Воронцов не играл в III Всероссийском чемпионате, но продолжал считаться фаворитом и, хорошо зная себе цену, торговался, пока не получил от организаторов дополнительную плату за участие. Воронцов начал участие в турнире 4 июля, а на следующий день уже встретился в мини-матче с Шошиным. Тот выиграл первую партию и свёл вничью вторую, обыграв Воронцова с тем же суммарным счётом, что перед этим Оводова и Каулена. 6 июля Шошин и Воронцов сошлись в дополнительном матче из 8 партий, из которых Шошин выиграл четыре, проиграв только одну.

После окончания матча Шошин-Воронцов была также проведена консультационная партия, в которой Шошину и Харьянову противостояли Каулен, Оводов, Ф. Старостин и А. Преображенский. Эта партия сохранилась в истории русских шашек, поскольку в ней впервые была применена так называемая жертва Шошина — Харьянова.

Шошин закончил турнирную дистанцию с результатом +16=11-1, когда Воронцову ещё оставалось сыграть значительное количество партий. Он постепенно приближался к результату Шошина, и судьба всего чемпионата решалась в его мини-матче с А. И. Бородинским из Павлова Посада, особенно удачно выступавшим против лидеров турнира. В этом мини-матче московский мастер тоже проиграл первую партию, но выиграл вторую, в итоге опередив Шошина в таблице на пол-очка.

Шошину не удалось стать чемпионом России — титул, который, казалось, был уже у него, в самый последний момент ушёл к Воронцову. Слабым утешением могло служить то, что он к 23 годам одержал победы в матчах одновременно над обоими соперниками в борьбе за титул сильнейшего шашиста России — Воронцовым и Кауленом. К закрытию турнира Шошин подготовил 15 стихотворных миниатюр от имени всех участников турнира и в той из них, что была написана от собственного имени, шутливо заявил:

Другие соревнования рубежа веков 
В перерыве между Всероссийскими чемпионатами Шошин продолжал выступать в Санкт-Петербурге, всё дальше отрываясь от соперников по классу. Чтобы уравнять шансы, ему приходилось давать местным соперникам фору. Так, в конце 1898 — начале 1899 года он сыграл матч из 20 партий с В. И. Гофмейстером, в котором его соперник мог получить ничью за два выигрыша. Тому, однако, так и не удалось достичь желаемого результата, и матч окончился со счётом +17=2-1 в пользу Шошина. В 1900 году петербургское Общество любителей шахматной игры провело турнир, в котором условия были равны для всех участников, кроме Шошина, дававшего ничью за выигрыш любому из соперников. Несмотря на это, Шошин вышел победителем и в этом турнире с похожим результатом, одержав 17 побед, проиграв две партии и сделав одну ничью.

В феврале 1899 Шошин принял вызов москвича Степана Васильева, предлагавшего матч из четырёх партий по переписке со ставкой в сто рублей. Матч проходил в неравных условиях — соперника Шошина при этом, как писали позднее, консультировали все сильнейшие шашисты Москвы во главе с Кауленом. По словам Д. И. Саргина, несколько раз случайно застававшего разбор партий матча «целым комитетом» московских игроков, «[м]ожно сказать, что А. И. Шошин выиграл у целой Москвы» (матч окончился со счётом +2=2 в пользу петербургского мастера).

Активная игровая карьера Александра Шошина фактически завершилась после IV Всероссийского шашечного турнира 1901 года. Хотя он ещё встречался в отдельных партиях и коротких матчах с гостями столицы, его внимание переключилось на композицию и теоретические разработки (см. Вклад в теорию).

Шашечная и шахматная композиция 
Уже первые опыты Александра Шошина в шашечной композиции, относившиеся к 1893 году, привлекли внимание Д. И. Саргина — в это время редактора отдела шашек журнала «Шахматное обозрение». В апрельском номере журнала впервые появилась задача авторства Шошина.

В номере за август—ноябрь были опубликованы ещё сразу четыре задачи Шошина и столько же — в номере за декабрь. В этом же году он получил известность и благодаря решению задач. Это произошло, когда в «Шахматном обозрении» появились результаты конкурса шашечных композиторов 1892 года — уже в следующем номере было сообщено, что Александр Шошин нашёл скрытое побочное решение в задаче-победительнице, которое не смогли обнаружить ни судьи, ни прочие читатели. После III всероссийского шашечного турнира подобные опровержения Шошиным решений, до этого считавшихся безукоризненными, стали появляться достаточно часто, принеся ему прозвище «страшного решателя». В частности, на один из его этюдов решения предлагали как Каулен, так и известный композитор Н. Н. Панкратов, но Шошин опроверг их оба, затем продемонстрировав своё. Панкратов в свою очередь попытался доказать, что другой этюд Шошина можно решить проще, чем предлагает автор, но Шошин это утверждение также доказательно опроверг. Борьба Шошина и Панкратова продолжилась в ноябре 1899 года, когда в журнале «Шашки» был объявлен конкурс на решение двух панкратовских этюдов повышенной сложности. Шошин оказался единственным, кто справился с поставленным заданием, прислав решение на восьми страницах.

В 1900 году в конкурсе этюдов в журнале «Шашки» работы Шошина, опубликованные под девизом «Лови момент!», заняли 1-е и 4-е места. Так выглядел этюд, завоевавший первый приз:

Об этой работе сам Панкратов, бывший судьёй конкурса, написал: 

Через год в конкурсе шашечных задач, проводившемся «Шахматным обозрением», работы Шошина получили первый приз за трёхвариантную и второй — за двухвариантную задачу. Задачу-победительницу судьи охарактеризовали так: 

Проблемист В. В. Иванов посвятил Шошину и его произведению сонет «К задаче»:

Получая от судей первый приз, Александр Шошин незамедлительно отблагодарил их новой, только что составленной задачей. В том же 1901 году вышел в свет альманах «Шахматные вечера», в котором в раздел шашечных задач были включены сразу 50 композиций Шошина. Другие авторы в разделе представлены не были.

Помимо конкурса «Шахматного обозрения» 1901 года, задача за авторством Шошина стала победительницей конкурса, проводившегося в 1905 году журналом «Нива». По условиям конкурса, к нему допускались только миниатюры — задачи, в которых участвует не более семи шашек, но Шошин это требование перевыполнил, представив композицию, где белых шашек только шесть, зато финалов сразу три и все экономичные. Его работа разделила первое место с задачей П. Я. Березнеговского, где был впервые продемонстрирован новый приём заключения (при этом вскоре после конкурса Шошин опубликовал новую задачу, совершенствовавшую приём Березнеговского).

Александр Шошин неоднократно приглашался как «Шахматным обозрением», так и «Нивой» в качестве судьи конкурсов композиции и подходил к этим обязанностям с высочайшей ответственностью и требовательностью. Уже работая в журнале брата «Шашечный листок», Александр Шошин наряду с обработкой чужих композиций продолжал публиковать и свои. В частности, в номерах 5 и 6 за 1903 год была размещена совместная с Саргиным «дамографическая» композиция к 200-летнему юбилею Санкт-Петербурга. Разумеется, как и в других задачах подобного типа, здесь эстетика выходила на первое место, а решения были достаточно простыми. Автором первой задачи (буква «Ю») был Саргин, второй (буква «П») — Александр Шошин.

Всего за несколько лет Александр Шошин внёс большой вклад в развитие в России шашечной композиции. Считается, что Шошин стал основателем новой задачной школы в шашках — школы четвёртого поколения, ключевыми чертами которой были чистота композиции (отсутствие двойных ударов и перестановок ходов), экономичность (отсутствие в композиции лишних шашек) и многовариантность (наличие свободного выбора ходов для черных и возможные варианты окончания). Теории шашечных задач посвящены статьи Шошина «Об улучшениях в шашечных задачах» (1902) и «О чистоте и экономичности в шашечных задачах» (1904). Всего из наследия Александра Шошина известны примерно 150 шашечных задач (в том числе порядка 50 — новой школы).

Важным был и вклад Шошина в искусство этюда — почти век спустя авторы книги «Шашечный этюд» Д. М. Калинский и М. М. Становский напишут, что он поднял этот жанр на новую ступень художественного развития, а некоторые из составленных им этюдов до сих пор остаются «непревзойдёнными образцами шашечного искусства». Этюды Шошина, менее сложные, чем у Панкратова, в то же время характеризовались остроумием и красотой выигрывающих ходов. Среди оригинального творчества Шошина — новаторская серия этюдов на ничью в поддавки: на эту тему до него была опубликована только одна работа Кукуева. Впоследствии две трети известных этюдов Шошина были переложены для стоклеточных шашек и с сохранением авторства включены в изданную в Нидерландах четырёхтомную «Энциклопедию эндшпиля». Необходимо отметить, что и через 70 лет после смерти Александра Шошина продолжалось выявление задач и этюдов его авторства, опубликованных под многочисленными псевдонимами. Не меньше двух десятков из них были размещены в «Литературных приложениях Нивы» в те годы, когда шашечный отдел там редактировал его брат Василий; возможно, что к псевдонимам приходилось прибегать, чтобы предотвратить слишком частое появление имени Александра Шошина на страницах журнала и обвинений в семейственности (другую гипотезу высказал в некрологе, посвящённом памяти Шошина-младшего, Д. И. Саргин, предположивший, что тот размещал под псевдонимами композиции, которые считал недостаточно хорошими, чтобы публиковать под собственным именем).

Не ограничиваясь шашечной композицией, Шошин успешно проявил себя и в составлении шахматных задач, первые из которых увидели свет, когда их автору было 15 лет. Уже первая из них была названа знатоками одной из лучших двухходовок, появлявшихся в печати. За 1894 год восемь задач Шошина были опубликованы в «Шахматном журнале», а ещё две были представлены в рамках международного конкурса малюток-трёхходовок (по условиям которых на доске должно было находиться не более пяти фигур). Высокой оценки шахматные задачи Шошина удостоились от маститых чешских проблемистов и издателей Яна Добруского и Яна Котрча, называвших их «жемчужинами».

В дальнейшем шахматные задачи Шошина занимали высокие места в российских и международных конкурсах. Так, в конкурсе «Шахматного обозрения» 1901 года участвовали три задачи Шошина, завоевавшие соответственно, второй, третий и поощрительный призы, а в 1905 году его задача выиграла главный приз в категории трёхходовок в международном конкурсе, проводившемся Барменским шахматным клубом (Германия), опередив работы известных шахматных проблемистов М. Карштедта и Ф. Конлейна.

Уже после смерти Шошина, в 1906 году, его композиция выиграла международный конкурс задач-трёхходовок, проводившийся газетой «Одесские новости». Значительная часть шахматных задач Александра Шошина была опубликована ещё позже, когда Василий Шошин передал эту часть архива младшего брата в журнал «Шахматное обозрение». Эти задачи увидели свет в 1909 году, и издатель «Шахматного обозрения» П. П. Бобров, предваряя публикацию, писал о том, что «…русское задачное искусство потеряло, очевидно, гениального представителя, обещавшего и в шахматных задачах достичь подобного тому, что им было сделано в задачах шашечных».

Вклад в шашечную теорию 
Александр Шошин проявил себя в шашках не только как блестящий игрок-практик и композитор. Он также оставил след в шашечной теории. Ближе к концу жизни он занялся составлением книги «Курс дебютов шашечной игры», рукопись которой после его смерти хранилась у брата Василия и вместе с другими бумагами Александра погибла в 1917 году. В 1909 году публикация «Курса дебютов» была начата в «Шахматном обозрении» и должна была включать описания семи дебютов: городской и обратной городской партии, кола и обратного кола, косяка и обратного косяка, а также перекрёстка. Однако уже в 1910 году выпуск журнала был прекращён, и публикация главного теоретического труда Александра Шошина прервалась в самом начале.

Сохранились отдельные теоретические публикации Шошина-младшего. В их числе были две статьи в журнале «Шашки», посвящённых популярным в то время вариантам в косяке (№ 29 за 1899 год) и обратном косяке (№ 40 за 1900 год). Во второй статье Шошин рассматривал вариант 1.gf4 fg5 2.cb4 gf6 3.bc3 fe5 4.ba5 e: g3 5.h: f4 hg7. Он доказывал, что использовавшийся вслед за этим, в частности, Кауленом (и приносивший ему победы в играх против Воронцова) ход 6.ab2 является неудачным и опровергается ходом чёрных 6. … ef6! Теоретический спор между Шошиным и Кауленом был разрешён на практике: была сыграна партия по переписке, в которой даже ничья засчитывалась бы как победа белых, но Шошин уверенно её выиграл уже к 19-му ходу.

В 1901 году в нескольких номерах «Шахматного обозрения» вышла статья Шошина по теории композиции «Двенадцать шашек и шесть дамок». В этой статье Шошин, сам выдающийся мастер экономичной композиции, где на доске нет ни одной лишней белой шашки, доказал существование таких идей, которые невозможно выразить меньшими ресурсами, чем те, что были представлены в заголовке. В годы, когда поддавки были сравнимы по популярности с «крепкими» шашками, Шошин уделял внимание теоретическому аспекту и этой разновидности игры. В 1899 году он опубликовал статью в журнале «Шашки», доказывавшую возможность ничьих в поддавках не только в простых случаях типа белой дамки на b8 против чёрной на g1. Вот один из предложенных Шошиным этюдных примеров, приводящих к ничьей в поддавках:

Шашечная журналистика и литературная деятельность 

После того, как в 1901 году закрылся издававшийся долгое время в Киеве журнал «Шашки», старший брат Александра Шошина Василий решил наладить выпуск нового шашечного издания (это была первая попытка Василия Шошина издавать собственный журнал, хотя он вёл шашечные разделы в многочисленных периодических изданиях как в дореволюционные годы, так и позже — в советское время). Разрешение на выпуск нового журнала, получившего название «Шашечный листок», было получено в ноябре 1902 года, и уже в январе следующего года вышел первый номер.

П. П. Бобров в своём «Шахматном обозрении» предрекал «Шашечному листку» важную роль в развитии и популяризации шашек, и вначале казалось, что это предсказание сбудется. Благодаря знакомствам Александра и Василия в журнале появлялись публикации таких шашечных теоретиков, как Панкратов, Саргин и Харьянов. Был организован турнир на призы журнала среди лучших шашистов Санкт-Петербурга (за исключением самих Шошиных), проходивший на квартире Василия, а также несколько турниров по переписке. Сам Шошин-младший вёл активную редакторскую работу. Он был редактором спортивной хроники, проверял и готовил к публикации получаемые статьи и композиции и вёл переписку с читателями. Он размещал в журнале и собственные теоретические материалы («Дебютные новости», «К вопросу об улучшениях в шашечных задачах») и композиции.

Однако, несмотря на возлагавшиеся надежды, «Шашечному листку» суждено было просуществовать только один год, и он закрылся после выхода 12-го номера. За год в нём были среди прочих материалов опубликованы 48 партий с комментариями, 96 задач и 73 этюда. Одной из причин закрытия стали денежные затруднения — уже в сентябрьском номере издатели вынуждены были напоминать подписчикам о необходимости внести плату за второе полугодие. В качестве возможной дополнительной причины биографы Александра Шошина называют его возросшую вовлечённость в политическую жизнь. Его политические взгляды, сформировавшиеся в 1890-х годах, были близки русскому революционному движению — он лично участвовал в работе подпольных кружков, распространял революционную литературу, скрывал в отцовской лавке преследуемых полицией товарищей по подполью.

В годы, предшествовавшие первой русской революции, Александр Шошин начал успешно публиковаться как литератор — стихи и юмористические рассказы его авторства появлялись в различных периодических изданиях, в числе которых «Всемирная иллюстрация», «Стрекоза», «Стрелы» и «Зритель». Постепенно журналистские работы Шошина под влиянием его политических взглядов приобретали всё более острый сатирический характер. Особенно едкими были миниатюры в «Зрителе», подписанные псевдонимом «Уж». Высмеивались цензурный надзор за прессой, ужесточившийся с введением «Временных правил о повременных изданиях», постоянные предупреждения, получаемые издателями прогрессивных газет за публикацию недостаточно благонамеренных материалов, а в № 24 «Зрителя» появилась басня «Митинг», содержавшая такие строки:

В «кровопийце-колюшке» без особого труда узнавался «Колюшка» Романов — император Николай II. Перу Ужа принадлежали и «пословицы» такого содержания, как «Те же бы петли, да не на те бы головы», «Ешь щи с червями, а язык держи за зубами», «Всякая скотина идёт ко двору». За очередную «пословицу» «Царский манифест — для известных мест», появившуюся в «Зрителе» в декабре 1905 года, было возбуждено уголовное дело, а журнал закрыт. 

, не дожив до 28 лет, Александр Шошин умер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты России (по 1917)
Шахматные журналисты
Шашисты России (по 1917)
Шашечные композиторы Российской империи
Шашечные журналисты
Шашечные теоретики
Писатели Российской империи
Спортсмены нескольких видов спорта